Keon ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Keon (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler
 Miles Gerard Keon (1821–1875), irischer Journalist

Siehe auch:
 McKeon